Сара Эррани и Роберта Винчи — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Лиза Реймонд и Лизель Хубер — не защищали свой титул, но обе принимали участие в соревнованиях:
 Хубер (вместе с китаянкой Се Шувэй) уступила уже на старте.
 Реймонд (вместе с австралийкой Самантой Стосур) дошла до четвертьфинала.

Общая информация 
Роберта Винчи победила на катарском турнире спустя двенадцать лет после первого титула.

Посев 
Четыре первых сеянных пар начинают турнир со второго раунда.

  'Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Финал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Полуфинал)
  Нурия Льягостера Вивес /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Се Шувэй /  Лизель Хубер ''(Первый раунд)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке ''(Полуфинал)
 Андреа Главачкова /  Луция Шафаржова ''(Четвертьфинал)
 Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2013